Seiser ist der Familienname folgender Personen:

 Adolf Seiser (1891–1971), deutscher Arzt, Hygieniker und Bakteriologe
 Carline Seiser (* 1960), deutsche Schauspielerin, Malerin und Bildhauerin
 Herwig Seiser (* 1960), österreichischer Politiker (SPÖ), Abgeordneter zum Kärntner Landtag
 Katharina Seiser (* 1974), österreichische Journalistin und Kochbuchautorin
 Marie Seiser (* 1986),  deutscher Schauspieler
 Philipp Seiser (* 1961), deutscher Schauspieler und Musiker

Siehe auch:
 Seisser